Avrilly kan syfta på:

 Avrilly, Allier, fransk kommun i departementet Allier
 Avrilly, Eure, fransk kommun i departementet Eure
 Avrilly, Orne, fransk kommun i departementet Orne